Anişoara Oprea – tuffatrice rumena
 Gabriel Oprea – politico e militare rumeno
 Laura Oprea – canottiera rumena
 Marian Oprea – triplista rumeno
 Victoria Oprea (n. 1965) – marciatrice rumena